Meona puede referirse a:

 El nombre común de la planta Achillea millefolium.
 El nombre común de la planta Salsola kali.
 El nombre común de la planta Taraxacum officinale.
 La sustancia química
Metóxido de sodio.